Ivan est un nom donné à plusieurs cyclone tropicaux à travers le monde.

Atlantique nord 
 Ourgan Ivan (1980) : un ouragan de catégorie 2 qui a fait une boucle en plein Atlantique en  ;
Ouragan Ivan (1998) : un ouragan de catégorie 1 qui est restée en mer dans l'est de l'Atrlantique fin  ;
 Ouragan Ivan (2004) : un ouragan capverdien formé le  qui a atteint une intensité surprenante à basse latitude et est devenu le  plus intense ouragan à la categorie 5 du bassin atlantique. Ses dommages lui ont valu un retrait du nom dans ce bassin.

Pacifique nord-ouest 
 Typhon Ivan (1997) (T9723, 27W, Narsing) : de catégorie super typhon en même temps que le typhon Joan en . Il a frappé les Philippines.

Indien sud-ouest 
 Cyclone Ivan (2008) : un système intense qui a touché Madagascar février, tuant 93 personnes.

Région australienne 
 Cyclone Ivan (1979).

Ouragan homonyme
Typhon homonyme
Tempête tropicale homonyme